Michael Morris peut désigner :

 Michael Morris (1826-1901),  de Killanin, avocat et homme politique irlandais qui devint le premier Lord Killanin en 1900 ;
 Michael Morris (1914-1999),  de Killanin, aussi appelé Lord Killanin, ancien dirigeant du comité international olympique ;
 Michael Morris (né en 1936), baron Naseby, homme politique britannique, membre du Parti conservateur, élu à la Chambre des communes.